Rosácea (o rosáceas) puede referirse a:

 La rosácea, una afección cutánea que suele afectar el rostro.
 Las rosáceas (Rosaceae), una familia taxonómica de plantas dicotiledóneas.